This Love е вторият сингъл от албума на Maroon 5 Songs About Jane.

Класации 
This Love е вторият сингъл на Maroon 5, който достига топ 20 и първият в топ 5 в САЩ.

Сингли от 2004 година
Песни на „Маруун Файв“